

Abbigliamento
Cloche – cappello da donna a forma di campana

Aeronautica
Cloche – altro nome della barra di comando

Oggetti

 Cloche – stoviglia

Persone
Antonin Cloche – religioso francese
Maurice Cloche – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese